Це список інтегралів (первісних функцій) обернених тригонометричних функцій (також відомих як арк- функції). Для повнішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів.

У всіх цих формурах під a мається на увазі ненульова константа, C означає сталу інтегрування, визначену тоді, коли відома точка, через яку проходить первісна. Таким чином, кожна функція має необмежену кількість первісних.

Зауваження. В математичній літературі стрічаються різна позначення для обернених тригонометричних функцій. Наприклад, арксинус може бути записаний як sin−1, asin, або ж позначенням, що використовується тут, arcsin.

Арксинус

Арккосинус

Арктангенс

Арккосеканс

Арксеканс

Арккотангенс

Джерела 
 

Обернені тригонометричні функції
Тригонометрія
Математичні списки